Hundshaupten ist der Ortsname von

 Hundshaupten (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Hundshaupten (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern, bekannt durch das Schloss und den Wildpark
 Hundshaupten (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern